Сорочинский сельский Совет — сельский Совет на территории Ушачского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Сорочинский сельсовет включает 61 населённый пункт:
 Адворня — деревня.
 Артюшки — деревня.
 Атрошково — деревня.
 Белое — деревня.
 Бикольничи — деревня.
 Боровые — деревня.
 Бутово — деревня.
 Величковцы — деревня.
 Верховье — деревня.
 Волчо — деревня.
 Гвозды — деревня.
 Гора — деревня.
 Госберг — деревня.
 Губинка — деревня.
 Живолока — деревня.
 Заболотье — деревня.
 Завечелье — деревня.
 Зановинье — деревня.
 Ивахново — деревня.
 Козьяне — деревня.
 Киселево — деревня.
 Калужщино — деревня.
 Ковалевщина — деревня.
 Козлы — деревня.
 Концевые — деревня.
 Корсаково — деревня.
 Красовщина — деревня.
 Крыжи — деревня.
 Крысковичи — деревня.
 Кублищено — деревня.
 Кулиново — деревня.
 Латышово — деревня.
 Лесневщина — деревня.
 Липовки — деревня.
 Лобани — деревня.
 Логовые — деревня.
 Лутово — деревня.
 Ляхи — деревня.
 Мажейчино — деревня.
 Мосар — деревня.
 Немирово — деревня.
 Ольшаны — деревня.
 Ореховно — агрогородок.
 Пески — деревня.
 Пилатовщина — деревня.
 Плиговки — деревня.
 Пятницы — деревня.
 Рубаники — деревня.
 Славени — деревня.
 Слободка — деревня.
 Слобода — деревня.
 Сорочино — деревня.
 Старинка — деревня.
 Тихоняты — деревня.
 Уволоки — деревня.
 Урбаново — деревня.
 Федоренки — деревня.
 Черствяды — деревня.
 Шестерни — деревня.
 Шнитки — деревня.
 Щербенки — деревня.

Упразднённые населённые пункты: деревня Городок.

Примечания

Ссылки 
 Ушачский райисполком

Сельсоветы Ушачского района